Gminy w USA:
 Haywood (ang. Haywood Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Haywood (ang. Haywood County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Haywood (ang. Haywood County) – w stanie Tennessee
W Wielkiej Brytanii:
 Haywood – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)